Сергей Михайлович Смирнов:
 Смирнов, Семён Алексеевич (1777—1847) — писатель, профессор Московского университета и Московской духовной академии.
 Смирнов, Семён Алексеевич (1819—1911) — бальнеолог, организатор общественной медицины в России